В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1334 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1334 году

Январь 
 17 января — Жан Бретонский — граф Ричмонд (1306—1334)

Февраль 
 1 февраля — Анри IV д’Авогур — сеньор де Гоэлё и сеньор д'Авогур (1301—1334), граф де Пентьевр (1318—1334)

Март 
 27 марта или 28 марта — Рудольф III фон Монфорт — епископ Кура (1322—1325), епископ Констанца (1322—1334)

Апрель 
 9 апреля —  — епископ Фромборка (1329—1334)

Май 
 24 мая —  — епископ Куэнки (1327—1328), епископ Овьедо (1328—1332), епископ Леона (1332—1334)

Июнь 
 7 июня —  — первый граф Нассау-Хадамар (1303—1334)

Июль 
 3 июля — Жан I де Форе — граф Форе (1278—1334)
  — португальский инфант, сын и наследник престола короля Хайме II; отказался от престола в 1319 году и стал монахом

Август 
 5 августа —  — епископ Болоньи (1322—1330), епископ Рье (1330—1334)
 12 августа —  — епископ Уэски (1324—1328), епископ Жероны (1329—1334)
 19 августа —  — арагонский инфант, сын Хайме II, архиепископ Толедо (1319—1328), архиепископ Таррагоны (1328—1334), латинский патриарх Александрии (1328—1334)

Сентябрь 
 4 сентября —  — последняя сеньора Жибле (1282—1302), жена (с 1285) сенешаля Кипра Филиппа Ибелина
 10 сентября
 Дюран де Сен-Пурсен, Гийом — епископ Мо (1326—1334), учёный схоластик; доминиканец.
 Эдвард де Богун — лорд Верховный констебль Англии (1330—1334); утонул во время военного похода
 12 сентября — Сефи ад-Дин — основатель суфийского ордена Сефевие и родоначальник династии Сефевидов
 15 сентября —  — дочь маркиза Феррары и Анконской марки Обиццо II д’Эсте, сеньора-консорт Милана (1322—1327) как жена Галеаццо I Висконти
 23 сентября — Филипп I Савойский — князь Пьемонта (1282—1334), князь Ахейский и Морейский (1301—1307)
 28 сентября — Конрад Кессельхут — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии (1322—1324)

Октябрь 
 30 октября —  — епископ Зеккау (1317—1334)

Ноябрь 
 27 ноября —  — маркграфиня-консорт Бранденбург-Штендаля (1309—1319), маркграфиня-консорт Бранденбург-Зальцведеля (1317—1319), жена маркграфа Вальдемара

Декабрь 
 4 декабря — Иоанн XXII — папа римский (1316—1334)
 5 декабря —  — дочь Хью ле Диспенсера, 1-го графа Уинчестер, баронесса-консорт Гастингс (1308—1313) как жена Джона Гастингса, 1-го барона Гастингс, баронесса-консорт Монтермер (1318—1325), как жена Ральфа де Монтермара
 14 декабря — Оттон IV — герцог Нижней Баварии (1310—1334)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — итальянский астроном и географ
 Бартоломео Заккария — маркиз Бодоницы (1327—1334)
 Борис Давыдович — первый князь Дмитровский (1280—1334)
 Ибн Саййид ан-Нас — средневековый египетский исламский богослов, хадисовед. Автор биографической книги о пророке Мухаммаде.
  — английская дворянка, фрейлина, подруга и доверенное лицо королевы Англии Изабеллы Французской
  — японский государственный деятель, сэссё (1298), кампаку (1300—1305)
 Николас Триве — английский хронист
  — епископ Барселоны (1303—1334)
  — казначей Франции (1330—1334)
  — грузинский принц, правитель Самцхе-Саатабаго (1306—1334)
 Сиргиан Палеолог — византийский аристократ и полководец; убит
 Тармаширин — чингизид, потомок Чагатая, хан Чагатайского улуса (1326—1344); убит
  — вьетнамский поэт
 Хаук Эрлендссон — исландский законоговоритель, автор книги Хаука
  — кастильский дворянин, казнён за измену по приказу короля Кастилии и Леона Альфонсо XI Справедливого
  — иранский правитель из династии Баванди (1328—1334)

См. также 
 Список умерших в 1333 году
 Список умерших в 1335 году
 
1334